Le mot lice peut désigner :
 en architecture, une lice est une palissade qui entoure une fortification, mais également un stade ;
 par extension, l'espace intermédiaire délimité par les deux remparts d'un château fort ;
 par évolution progressive, l'espace délimitant les joutes, puis la limite qui sépare le terrain de sport de l'extérieur :
 sur les stades sportifs, la ligne la plus à l'extérieur, opposée à la corde (ligne la plus à l'intérieur),
 La barrière qui sépare le terrain de sport des tribunes ;
 en mécanique, une lice, raidisseur longitudinal d'une coque ;
 la lice, une pièce de métier à tisser ;
 la femelle du chien de chasse ;
 la femelle reproductrice chez les chiens.

Toponyme 

 À Marseille, Lices, désignait sous l'Ancien Régime des terrains vagues de part et d'autre du mur d'enceinte de la ville.
 À Saint-Tropez, la place des Lices est un square.
 À Laval, la rue des Lices est une rue. À l'époque médiévale, ce lieu situé hors des murs de la ville accueillait des tournois.
 À Rennes, la place des Lices est une place du centre-ville qui accueille un marché hebdomadaire, en partie sous les halles construites par Jean-Baptiste Martenot. À l'époque médiévale, ce lieu situé hors des murs de la ville accueillait des tournois.
 Lice est un chef-lieu de district dans la province de Diyarbakır en Turquie.